Adolfo de Hesse-Philippsthal-Barchfeld (Ypres, 29 de junio de 1743-Barchfeld, 17 de julio de 1803) fue un miembro de la Casa de Hesse. Fue el landgrave reinante de Hesse-Philippsthal-Barchfeld desde 1777 hasta su muerte.

Biografía 
Adolfo fue un hijo del landgrave Guillermo de Hesse-Philippsthal-Barchfeld (1692-1761) de su matrimonio con Carlota Guillermina (1704-1766), hija del príncipe Lebrecht de Anhalt-Zeitz-Hoym. Adolfo sucedió a su hermano, Federico, que no tenía descendencia, como landgrave de Hesse-Philippsthal-Barchfeld en 1777.

Empezó su carrera al servicio de Hesse-Kassel. Después pasó al servicio holandés, donde más tarde se convirtió en coronel en el 3º Regimiento de Infantería de Orange-Nassau. En 1773, se unió al Ejército prusiano y se convirtió en jefe del Regimiento de Fusileros n.º 55. Aquí ganó el favor del rey Federico II, siendo ascendido el 16 de enero de 1777 a Mayor General. Luchó en la guerra de sucesión bávara y fue atacado por el General Wurmser y hecho prisionero por los austríacos en Habelschwerdt en 1779. En 1780, renunció al ejército y se retiró a Barchfeld.

Adquirió la finca de Nesselröden en 1794 y tres años más tarde vendió la propiedad de Wehra al Tesoro de Hesse-Kassel por 24.000 táleros.

Matrimonio e hijos 
El landgrave Adolfo contrajo matrimonio el 18 de octubre de 1781 en Meiningen con Luisa (1752-1805), una hija del duque Antonio Ulrico de Sajonia-Meiningen de su matrimonio con Carlota Amalia de Hesse-Philippsthal. Con ella tuvo los siguientes hijos:
 Federico (1782-1783).
 Carlos (1784-1854), landgrave de Hesse-Philippsthal-Barchfeld. Desposó en primeras nupcias en 1816 a la princesa Augusta de Hohenlohe-Ingelfingen (1793-1821); desposó en segundas nupcias en 1823 a la princesa Sofía de Bentheim y Steinfurt (1794-1873).
 Guillermo (1786-1834), desposó en 1812 a la princesa Juliana Sofía de Dinamarca (1788-1850).
 Jorge (1787-1788).
 Ernesto Federico (1789-1850).
 Carlota (1794-1794).

Ancestros

Referencias 
 Johann Samuel Ersch (ed.): Allgemeine Encyclopädie der Wissenschaften und Künste in alphabetischer ... p. 297
 Eduard Lange, Die soldaten Friedrich's des Grossen, p. 259 Online

Landgraves de Hesse-Philippsthal-Barchfeld
Casa de Hesse
Alemanes del siglo XVIII
Nacidos en Ypres